Mannebach – comune del circondario di Treviri-Saarburg (Renania-Palatinato)
 Mannebach – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)